Das El Gouna International 2018 fand vom 20. bis 27. April 2018 in el-Guna, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.

Vorjahressieger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen wurde 2017 keine Konkurrenz ausgetragen. Gaultier schied im Halbfinale gegen Ali Farag aus, der im Endspiel auf Marwan Elshorbagy traf. Elshorbagy setzte sich dort mit 11:8, 11:5 und 11:4 durch und gewann dadurch sein erstes Turnier der World Series. Bei den Damen gewann Raneem El Weleily das Finale gegen Nour El Sherbini mit 5:11, 11:8, 11:3 und 14:12.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Bei den Herren wurden die acht besten Spieler, bei den Damen die 16 besten Spielerinnen gesetzt. Per Wildcard erhielten Rowan Elaraby und Mostafa Asal einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 165.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18